Питни () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Питни, Джин (1940—2006) — американский певец и музыкант, автор-исполнитель.
 Питни, Пэт (при рождении Пэт Спурджин) — американская спортсменка, олимпийская чемпионка по стрельбе.